Fjellerup kan avse:

Danmark
 Fjellerup, Fåborg-Midtfyns kommun – en ort i Region Syddanmark
 Fjellerup, Norddjurs kommun – en ort i Region Mittjylland